Karl Esser bzw. Karl Eßer ist der Name folgender Personen:
* Karl Esser (Ringer), deutscher Ringer 
 Karl Esser (Botaniker) (1924–2019), deutscher Botaniker
 Karl Eßer (Politiker) (* 1929), deutscher Politiker (CDU)
 Karl Friedrich Esser (1880–1961), deutscher Verleger und Politiker (SPD)

Siehe auch:
 Carl Esser